Ѝндекс ( – списък, регистър, указател, а също показалец) – число, букви или друга комбинация от символи, посочващи мястото на елемент в някаква съвкупност или характеризиращи състоянието на някаква система, например показател за активност, производителност, развитие, изменение на нещо.

Индексът като показател (синоним на термините коефициент, показател) 
 Индекс на телесната маса
 Индекс на потребителските цени (Индекс на инфлацията)
 Борсов индекс – показател за борсовата динамика
 Индекс на Милър – показатели, характеризиращи разположението на атомните равнини в кристал
 Индекс на човешкото развитие

Индексът като символ, знак (буква, число и т.н.) 
 Горен индекс (или долен индекс) – начин за поставяне на символи над (или под) основния ред

Индексът като списък 
 Индекс на забранените книги

Индексът като код (вж. Класификатор) 
 Пощенски индекс

Източници 

Индекси